Esistono più comuni francesi con questo nome

Guerville – Senna Marittima
Guerville – Yvelines